Квалификације за главни жреб на ВТА турниру Премијер категорије Отворено првенство Париза 2011. у Паризу (Француска) одржане су у периоду од 4. до 7. јануара 2011. 

Учествовале су 32 тенисерке из 15 земаља.

За квалификације специјалну позивницу организатора (WC) добило је седам тенисерки:
  Селима Сфар 
  Елина Свитолина
  Стефани Коен Алоро
  Myrtille Georges
  Estelle Guisard
  Chloé Paquet
  Elixane Lechemia

Списак носилаца 
{| class="wikitable"
|-
! align="center" | Број 
! align="center" | Играчица
! colspan="2" align="center" | Резултат
|- 
|1||Сандра Захлавова  (94)||align="center"|1. коло||Nathalie Piquion  
|- bgcolor="#EFEFEF"
|2||Весна Манасијева  (114)||align="center"|Квалификована ||Ема Лајне   
|- 
|3||Марија Елена Камерин  (118) ||align="center"|2. коло||Myrtille Georges  WC
|- bgcolor="#EFEFEF"
|4|| Јелена Докић   (120) ||align="center"|Квалификована||Elixane Lechemia  WC
|- 
|5||Дарија Кустова  (161)||align="center"|1. коло ||Ирина Курјанович  
|- bgcolor="#EFEFEF"
|6||Јекатерина Бичкова (184)||align="center"|2. коло||Elixane Lechemia  WC
|- 
|7/WC||Стефани Коен Алоро   (187) ||align="center"|Финале||Ана Врљић 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|8|| Anaïs Laurendon  (188) ||align="center"|одустала || Стомачна инфекција
|}
 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 31. јануара 2011.

 Резултати квалификација 
 Прва група 

 Друга група 

 Трећа група 

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификавије (Q'''):

  Кристина Кучова
  Весна Манасијева
  Ана Врљић
  Јелена Докић

Спољашње везе 
 Резултати квалификација

Отворено првенство Париза
Тенис 2011.